Il conte – film del 1916 interpretato, diretto e prodotto da Charlie Chaplin
 Il Conte – personaggio dell'anime/manga Berserk
 Il Conte – frazione del comune italiano di Sala Bolognese

Pagine correlate 
Conte (disambigua)